Сэр Роланд Кристофер Гиббс () (22 июня 1921 – 31 октября 2004) — британский военачальник, фельдмаршал (1979).

Биография 
Сын чиновника, участника Первой мировой войны. Окончил Итонский колледж в 1939 году.

Вторая мировая война 
С 1939 года служил в Британских Вооружённых Силах. Он был зачислен в Полк Королевских стрелков. В 1941 году переброшен в Северную Африку, там был зачислен в состав 1-й бронетанковой дивизии и впервые вступил в бой с противником в районе Бенгази в начале 1942 года. Отличился в июле 1942 года в первом сражении при Эль-Аламейне, когда во главе своего подразделения отразил атаку превосходящего числа танков противника с значительными потерями для последнего. Отличился также и во втором сражении при Эль-Аламейне, переломившем ход всей Североафриканской кампании в пользу союзных войск. Был дважды ранен в боях в Северной Африке.

Летом 1943 года принимал участие в высадке союзных войск в Италии в районе Таранто и сражался в последующих сражениях Итальянской кампании до января 1944 года. Был отозван в Англию и после курса подготовки принял участие в Нормандской операции. Гиббс высадился на плацдарм на второй день сражения, 7 июня 1944 года, но через несколько дней при отражении контратаки противника был ранен в районе города Кан. Вернулся в строй в сентябре того же года и далее воевал на Втором фронте до капитуляции Германии. Участвовал в освобождении Франции, Бельгии, Нидерландов и Западной Германии.

Служба на офицерских должностях 
После окончания войны с 1945 года служил в британских войсках на территории Дании. В августе 1945 года был переброшен на Дальний Восток и назначен в штаб Сухопутных союзных сил в Юго-Восточной Азии. После капитуляции Японии вернулся в Англию. С 1945 года служил в штабе 5-й парашютной бригады в Ливии и в Палестине. Окончил Королевское военное училище в 1949 году и штабной колледж в 1951 году. Продолжил службу в Британской Рейнской Армии на территории ФРГ, майор в 5-й пехотной бригаде. С 1954 года служил в колонии Договорный Оман. После нового обучения в штабном колледже с 1957 года служил в аппарате Министерства обороны Великобритании.

В 1960 году назначен командиром парашютного батальона в Англии, затем батальон был переброшен на Кипр, а оттуда — в Бахрейн, где провел в боевой готовности около года в связи с реальной угрозой оккупации Кувейта Ираком.

Служба на генеральских должностях 
С 1962 года — командир 16-й парашютной пехотной бригады, бригадир. Основные части бригады были размещены на Кипре и входили в состав войск ООН на линии разделения противоборствующих греческих и турецких формирований. С 1966 года — начальник штаба Ближневостоного командования в Адене. С 1968 года — командующий британскими сухопутными войсками в зоне Персидского залива с штабом в Бахрейне.

С 1972 года — командир 1-го армейского корпуса в составе Британской Рейнской Армии войсками в ФРГ, произведен в генерал-лейтенанты. С 1974 года — Главнокомандующий Сухопутными войсками Великобритании, генерал. С 1976 года — начальник Генерального Штаба Великобритании. В 1979 году уволен в отставку, одновременно с увольнением произведен в фельдмаршалы.

После военной службы 
С 1985 по 1990 годы занимал пост констебля Лондонского Тауэра, а также в разное время некоторые другие почётные должности. В 1990-х годах покинул Лондон и жил в графстве Уилтшир. Увлекался охотой и живописью.

Был женат на актрисе, имел двоих сыновей и дочь.

Награды 
 Рыцарь Большого креста ордена Бани (GCB, 1976)
 Командор ордена Британской империи (СВЕ, 1968)
 Кавалер ордена Бани (КСВ, 1972)
 Рыцарь ордена «За выдающиеся заслуги» (DSO, 1945)
 Военный крест (МС, 1943)
 Рыцарь ордена Святого Иоанна Иерусалимского (KStJ)

Ссылки 
 Некролог в «The Daily Telegraph»

Фельдмаршалы (Великобритания)
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Начальники Генерального штаба Великобритании